2007 год в российском футболе.

События 
 28 января: Узбекский «Пахтакор» стал победителем Кубка чемпионов Содружества.
 1 февраля: ЦСКА обыграл в финале второго Кубка Первого канала московский «Спартак».
 27 февраля: Тренера российской сборной Гуса Хиддинка за неуплату налогов приговорили к штрафу в размере 45 тысяч евро и к условному тюремному наказанию сроком шесть месяцев.
 28 февраля: Виталий Мутко заявил о желании Российского футбольного союза провести у себя ЕВРО-2016.
 3 марта: ЦСКА в третий раз в своей истории и второй год подряд стал обладателем Суперкубка России обыграв Спартак со счетом 4:2.
 7 марта: Президент РФ Владимир Путин резко осудил заключённый накануне договор на трансляцию футбольных матчей Чемпионата России между РФС и НТВ+. Это намного уменьшало количество имеющих возможность смотреть матчи среди жителей европейской части. Жители Сибири и Дальнего Востока вообще лишались права смотреть футбол, так как зона спутника на эти территории не распространяется. В результате, после слов президента, в договор были внесены изменения, оставляющие трансляции футбольного первенства России на общедоступном для большинства россиян государственном телеканале Спорт.
 27 мая столичный «Локомотив», переиграв в финальном матче футболистов клуба Москва, со счетом 1:0 стал обладателем Кубка России по футболу 2007.
 11 ноября санкт-петербургский «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом России.
 21 ноября сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Национальные сборные

Мужская

Молодёжная

Женская

Чемпионат России

Премьер-лига 

В 2007 году в соревнованиях российской премьер-лиги участвуют следующие 16 команд:

Турнирная таблица чемпионата после 30-ти туров:

Лучшие бомбардиры чемпионата

Первый дивизион

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Второй дивизион 

Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России вышли в Первый дивизион:

 Спортакадемклуб Москва  (Зона Запад) 
 Витязь Подольск  (Зона Центр) 
 Черноморец Новороссийск  (Зона Юг) 
 Волга Ульяновск  (Зона Урал-Поволжье) 
 Динамо Барнаул  (Зона Восток)

Кубок России

2006/07 

В феврале со стадии 1/8 финала продолжился розыгрыш Кубка России 2006/2007, первые матчи прошли 18 февраля.

1/8 финала 

* ФК «Динамо» Махачкала не прошёл аттестацию и по решению от 25 января 2007 был исключен из состава участников Ассоциации ПФЛ.

1/4 финала 

Первые матчи прошли 4 апреля, ответные 18 апреля.

1/2 финала 

Первые матчи прошли 2 мая, ответные 9 и 10 мая.

Финал 

Финальный матч прошёл 27 мая.

2007/08

1/4 финала

Суперкубок России 
В 2006 году ЦСКА выиграл и Кубок России и чемпионат. В связи с этим соперником ему выступал серебряный призёр первенства Спартак Москва.

Матч на суперкубок состоялся 3 марта на стадионе Лужники.

Еврокубки

Сезон 2006-07 
Оба российских клуба - московские «Спартак» и ЦСКА - продолжили своё выступление в Кубке УЕФА, начиная с 1/16 финала. Жребий в декабре 2006 года определил в соперники командам соответственно испанскую «Сельту» и израильский «Маккаби». Из-за морозной погоды в Москве, армейцы свою домашнюю игру, прошедшую 14 февраля, решили провести во Владикавказе, где в своё время главным тренером местной команды «Спартак» работал наставник армейцев Валерий Газзаев. При заполненном стадионе ЦСКА сыграл в безрезультативную ничью. Начало встречи осталось за футболистами из Хайфы. Уже на пятой минуте встречи форвард гостей Катан вошёл в штрафную хозяев и пробил в дальний от Акинфеева угол - мяч ударился о штангу. На 18-й минуте аргентинец Колаутти вышел на ударную позицию и прицельно пробил в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой. Возможность всё-таки выиграть матч у армейцев была на 74-й минуте. После подачи уголового Дуду пробил с угла вратарской головой, но мяч опустился на сетку ворот. Практически тут же израильтяне ответили опасным ударом головой Арбайтмана - мяч прошёл над перекладиной. В итоге ЦСКА начал сезон нулевой ничьей. Московский «Спартак» свой матч, несмотря на морозы, провёл в Москве на стадионе «Лужники» и сыграл вничью 1:1. «Сельта» являлась одним из аутсайдеров чемпионата Испании. Они и открыли счет на 42-й минуте, разыграв комбинацию с участием трёх игроков, решающий удар в которой нанёс Нуньес. «Спартак» сумел отыграться на 65-й минуте, когда отличился Максим Калиниченко. Ответные поединки были российскими клубами проиграны, и на этом Кубок УЕФА для них кончился.

Сезон 2007-08 

В еврокубковом сезоне 2007—2008 приняли старт 4 российских клуба, это: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА как чемпион страны взял старт с группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов, где его соперниками в группе G стали итальянский «Интер», турецкий «Фенербахче» и голландский ПСВ (Эйндховен). Московский «Спартак», стартовал с 3-го квалификационного раунда аналогичного турнира, где по результатам двух встреч закончившихся с одинаковым счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти уступил дорогу шотландскому «Селтику», после чего в соответствии с регламентом турнира перебрался в квалификационную сетке розыгрыша Кубка УЕФА. В соперники московскому клубу выпал шведский клуб «Хэкен», обе игры «Спартаком» были выиграны с итоговым счетом 8:1, что позволило клубу отобраться в групповой этап турнира. «Локомотив» стартовал с последней стадии отбора в групповой этап Кубка УЕФА, где так же как и «Спартак» не испытал особых проблем и по сумме двух игр переиграл датский клуб «Мидтьюлланд», со счетом 5:1. Питерский «Зенит» также вышел в групповой этап аналогичного кубка, где сначала во втором отборочном раунде переиграл словацкий клуб «ВиОн», а затем в третьем раунде с итоговым счетом 4:1 по сумме двух матчей переиграл бельгийский «Стандард». Таким образом все три российские клуба отобрались в групповой этап Кубка УЕФА сезона 2007-2008.

Зенит 
По итогам 4 матчей Зенит, занял третье место в группе А, и продолжил борьбу в раунде плей-офф.

Локомотив 
Московский Локомотив из четырёх игр группового этапа две свел к ничьей и в две проиграл, заняв таким образом последнее место в группе и покинул турнир.

Спартак 
Московский Спартак занял в группе E итоговое второе место добившись двух побед, одной ничьи и раз проиграв. Выйдя тем самым в весеннию стадию плей-офф кубка УЕФА.

См. также 
 2007 год в спорте
 Российский футбол в 2006 году
 Матчи сборной России по футболу 2007
 Российский футбол в 2008 году

Примечания

Ссылки 
 Российская футбольная Премьер-Лига. Официальный сайт.
 Российский Футбольный Союз. Официальный сайт.
 ПФЛ, Профессиональная Футбольная Лига (России)